Wiechert ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Wiechert (1861–1928), deutscher Physiker und Seismologe
 Erna Wiechert (1905–1974), deutsche Politikerin (SPD)
 Ernst Wiechert (1887–1950), deutscher Schriftsteller
 Hedwig Keppelhoff-Wiechert (* 1939), deutsche Landfrau und Politikerin, MdEP (CDU)
 Jason Wiechert (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent
 Karl Wiechert (1899–1971), deutscher Politiker (SPD)
 Kurt Wiechert (1880–1934), deutscher Verwaltungsjurist
 Richard Wiechert (1906–1978), deutscher SS-Untersturmführer
 Rudolf Wiechert (1928–2013), deutscher Chemiker
 Wolf Wiechert (* 1938), deutscher Schriftsteller und Lyriker
 Wolfgang Wiechert (* 1960), deutscher Biotechnologe

Wiechert  steht für:
 Wiechert (Mondkrater), benannt nach Emil Wiechert

Siehe auch:
 Wiechert-Modell (zweischaliges Erdmodell)
 Wiechert’sche Erdbebenwarte (von Emil Wiechert, 1902)
 Wiechert-Gutenberg-Diskontinuität (Kern-Mantel-Grenze)
 Internationale Ernst-Wiechert-Gesellschaft
 Wichert (Begriffsklärung)
 Wiechers (Begriffsklärung)